Ислаз има више значења:

 Ислаз (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Ислаз (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Ислаз (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији